Baranowśkyj, ukr. Барановський

 Jarosław Baranowśkyj
 Roman Baranowśkyj

Zobacz też:
 Baranowski